est une expression anglaise signifiant « passer dessous ». Elle peut faire référence à :

Musique 

 , chanson d' présente sur l'album  sorti le .

Cinéma 
 , film américain de Mark W. Travis sorti en 1991 ;
 Going Under, film américain de William Hellfire sorti en 1998 ;
 , film américain d'Eric Werthman sorti en 2004 ;
 Going Under, film de court-métrage américain de Quinlynn McCarthy sorti en 2018.

Télévision 
 , titre alternatif de Once Upon a Time in Venice, film américain de Mark Cullen et Robb Cullen sorti en 2016.

Voir aussi